Віра Звонарьова була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Даніела Гантухова в півфіналі. Даніела Гантухова виграла титул, у фіналі перемігши Сара Еррані 6-0, 6-2 з рахунком.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Звонарьова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т Пашек
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= З Діяс
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Н Ваннасук
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Балтача
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Н Летпітаксінчай
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ю Чжань
| RD1-score07-1=68
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= П Шуай
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Д Гантухова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Нара
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Дате-Крумм
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р Ворачова
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Т Малек
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ш Схеперс
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15={{Nowrap| А Аманмурадова}}
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ц Чжен
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=66
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Звонарьова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Н Ваннасук
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= О Балтача
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= П Шуай
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Д Гантухова
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Дате-Крумм
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ш Схеперс
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2011
PTT Pattaya Open, одиночний розряд